Miejscowości w Polsce
 Grabowa-Kolonia – część wsi Grabowa w woj. łódzkim w pow. opoczyńskim, w gminie Mniszków
 Grabowa-Kolonia – część wsi Grabowa w woj. mazowieckim w pow. przysuskim, w gminie Rusinów